Теода, Теудіс (*Þiudeis бл. 470 —548) — король вестготів у 531—548 роках. 
 Габрієль Сагар-Теода (Sagard-Th é odat) — французький місіонер, францисканець.